GDZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gelendžik (Russia)